Команчи може да се отнася за:

 Команчи — индианско племе в САЩ.
 Команчи – езикът на племето команчи.

Географски обекти 
 Команчи — окръг в Канзас.
 Команчи — окръг в Оклахома.
 Команчи — окръг в Тексас.
 Команчи — община в Боливия.

Техника 
 Команчи — лек спортен и пътнически самолет на компанията Пайпър Еъркрафт.
 Команчи — американски разузнавателно-ударен хеликоптер.